
Bill, Billy, Will, Willy o William Mitchell possono riferirsi a:

Variante Bill 
 Bill Mitchell (1912-88), designer automobilistico statunitense
 Bill Mitchell (1952-), economista australiano

Variante Billy 
 Billy Mitchell (1879-1936), generale statunitense e precursore dell'aviazione militare nel suo Paese

Variante William 
 William Mitchell (c. 1745-1816), ammiraglio statunitense
 William Mitchell (1781-1854), imprenditore britannico
 William Mitchell (1803-1870), missionario anglicano britannico
 William Mitchell (1830-1890), politico statunitense
 William Mitchell (1851-1926), politico canadese
 William Mitchell (1861-1962), filosofo e accademico australiano
 William Mitchell (1888-1944), generale della Royal Air Force
 William Mitchell (1925-2002), fisico britannico

Nomi composti 
 William A. Mitchell (1911-2004), chimico industriale statunitense
 William B. Mitchell (1832-1900), politico statunitense
 William DeWitt Mitchell (1874-1955), politico statunitense
 William Grant Mitchell (1865-1904), rugbista a 15 internazionale inglese
 William Henry Fancourt Mitchell (1811-1884), politico australiano